Wilbert est un nom propre.

Prénom 
Wilbert est un prénom masculin d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1909–1983), pianiste de jazz américain ;
 Wilbert Brown (né en 1984), joueur de basket-ball américain ;
 Wilbert Coffin (1915–1956), prospecteur canadien ;
  (né en 1963), styliste néerlandais ;
 Wilbert Harrison (1929–1994), chanteur, harmoniciste et pianiste américain ;
  (né en 1947), musicien américain, membre des Delfonics ;
 Wilbert H. Hass (1906–1959), géologue et paléontologue américain ;
 Wilbert Hazelzet (né en 1948), flûtiste néerlandais ;
 Wilbert Hiller (1915–2005), joueur de hockey sur glace canadien ;
  (né en 1965), acteur anglais ;
  (né en 1947), joueur de basket-ball américain ;
 Wilbert Keon (né en 1935), chirurgien, chercheur et sénateur canadien ;
 Wilbert Lee Gore (1912–1986), entrepreneur et homme d'affaires américain ;
 Wilbert Lee O'Daniel (1891–1969), entrepreneur, homme d'affaires, homme politique, animateur de radio, musicien et auteur-compositeur-interprète américain ;
  (1931–2003), diplomate américain ;
 Wilbert London III (né en 1997), athlète américain ;
 Wilbert McClure (né en 1938), boxeur américain ;
  (1914–1987), sociologue américain ;
  (né en 1975), athlète néerlandais ;
 Wilbert Plijnaar (né en 1954), dessinateur humoristique néerlandais ;
  (né en 1942), journaliste et écrivain américain ;
 Wilbert Suvrijn (né en 1962), joueur de football néerlandais ;
 Wilbert Joseph Tauzin II (né en 1943), lobbyiste et homme politique américain ;
 Wilbert Ross Thatcher (1917–1971), homme politique canadien ;
  (né en 1985), athlète jamaïcain ;
  (1889–1918), aviateur américain.

Patronyme 
Wilbert est un patronyme notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1924–1993), joueur de football anglais ;
  (1929–2016), peintre américain.

Notes et références

Voir aussi 
 Guilbert, équivalent français de Wilbert.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais